Аројо дел Пахарито има више значења:

 Аројо дел Пахарито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Пахарито (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику